Nouvel kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri Nouvel
 H. Nouvel

Robotskapade auktorsförkortningar